

Amministrazione 
Nell'ambito dell'amministrazione degli enti locali enti territoriali autonomi si evidenziano:
Consiglio comunale – organo collegiale di supervisione a livello comunale
Consiglio provinciale – organo collegiale di supervisione a livello provinciale

Onomastica 
Consiglio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Davide Consiglio – politico italiano
Giorgia Consiglio – nuotatrice italiana
Giovanni Consiglio – tenore italiano
Paolo Consiglio – alpinista italiano
Nunziante Consiglio – politico italiano

Teologia 
Consiglio – uno dei sette doni dello Spirito Santo

Altro 
Il Consiglio (The Council) – organizzazione criminale statunitense
Il Consiglio – organizzazione DC Comics

Pagine correlate 
 Consiglio regionale
 Tutte le voci che iniziano per Consiglio

Altri progetti